Евгений Михайлович Никишин (23 июля 1945 года, Пенза — 17 декабря 1986 года, Москва) — советский математик, доктор физико-математических наук, профессор Московского университета. Лауреат международной премии им. Р. Салема по математике.

Биография 
Родился в рабочей семье. В 1962 году поступил на физический факультет МГУ.
Студентом 2-го курса по собственной инициативе стал посещать семинар под руководством Д. Е. Меньшова и П. Л. Ульянова по теории ортогональных и тригонометрических рядов на механико-математическом факультете МГУ. Вскоре выбрал П. Л. Ульянова научным руководителем и начал самостоятельную научную работу. В 1966 году получил первые серьезные научные результаты по математике и перевёлся на механико-математический факультет МГУ.

В 1969 году досрочно завершил аспирантуру и защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата физико-математических наук «Резонансные теоремы и ряды по системе {ф(n, х)}». Стал сотрудником на кафедре теории функций и функционального анализа механико-математического факультета МГУ, где проработал до последних дней своей жизни.

В мае 1971 года, в возрасте 25 лет, защитил докторскую диссертацию «Резонансные теоремы и функциональные ряды».

С 1977 года и до последних дней жизни Е. М. Никишин — профессор кафедры теории функций и функционального анализа.

Научные интересы охватывали различные направления математического анализа и его приложений, теорию функций комплексного переменного и смежные с теорией чисел вопросы классического анализа. Обобщил на произвольную систему функций известную теорему американского математика А. Гарсиа (ортогональные ряды и их обобщения).

Подготовил более десяти кандидатов наук.

Скончался после тяжелой болезни. Похоронен на Хованском кладбище (2 уч.)

Интересные факты 
В выпущенном к 225-летию Московского университета (1980) фотоальбоме механико-математический факультет МГУ представляли четыре фотографии: две — с А. Н. Колмогоровым, одна с Л. И. Камыниным, одна с Е. М. Никишиным.

Библиография 
Никишин Е. М., Сорокин В. Н. Рациональные аппроксимации и ортогональность. М.: Наука, 1988. 254 с. ISBN 5-02-013753-7.

Награды 
международная премия им. Салема (1973), 
премия Ленинского комсомола (1972).

Примечания

Ссылки 
 Витушкин А. Г., Гончар А. А., Кашин Б. С., Кострикин А. И., Никольский С. М., Новиков С. П., Ульянов П. Л., Фаддеев Л. Д. Евгений Михайлович Никишин (некролог) // УМН, 42:5(257) (1987), 183—188
 Летопись Московского университета. Никишин Е. М.
 Международная конференция «Избранные вопросы теории функций» посвящённая 70-летию со дня рождения Е. М. Никишина (11-14 сентября 2015 г., г. Москва)
 Memorial Nikishin Photo Gallery
 Никишин Евгений Михайлович (1945—1986). Могила на Хованском кладбище

Преподаватели механико-математического факультета МГУ
Лауреаты премии Салема
Похороненные на Хованском кладбище